Тімро (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Тімро — місто у Швеції, у лені Вестерноррланд.
 Тімро (хокейний клуб) — шведський хокейний клуб.